MBN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Barnett (Australia)
 Maeil Broadcasting Network – rete televisiva via cavo sudcoreana